

Каллоден — місто, штат Джорджія
 Каллоден — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія